Limes (matematika)
 Limes (utvrđena rimska granica)
 LIMES („Life and Medical Sciences“)
 Limes Germanicus
 Limes Tripolitanus
 Claustra Alpium Iuliarum